

Wydarzenia 

 Europa
 Dionizjos II przejął władzę w Syrakuzach.

Urodzili się 
 Roksana, żona Aleksandra Macedońskiego (zm. 310 p.n.e.)

Zmarli 
 Archytas z Tarentu, grecki filozof, matematyk, astronom, polityk i strateg (ur. 428 p.n.e.)
 Platon, grecki filozof